Hantski jezik (ISO 639-3: kca) je jezik iz ugrofinske skupine jezika. Njime govore Hanti (Ostjaci), urođenički narod iz zapadnog Sibira smješten oko rijeke Ob. Najsličniji je mađarskom jeziku.

Abeceda

Ćirilica

Latinica ( u uporabi 1931-1937)

Povijest
Prvi pisani tekst na hantskom jeziku potiče iz razdoblja nakon oktobarske revolucije, i bio je na latinici ,godine 1930. Nakon toga se koristila ćirilica   (s dodatnim slovom <ң> za glas ) od godine 1937.hantski pisani dokumenti uglavno koriste tri narječja, kao što su Kazym, Shuryshkar, te srednj-obski dijalekti.Novinski izvještaji te tv i radio emisije su uglavnom na narječju Kazym.

Narječja

Narječje Vakh

Narječje Ob'

Gramatika

Imenice

Zamjenice

Brojevi 

Usporedna tablica s mađarskim:

Sintaksa

Izvori

Vanjske poveznice 
Ethnologue (14th)
Ethnologue (15th)
Ethnologue (16th)
Hanti jezik
Omniglot
Documentation of Eastern Khanty

Hanti narod i jezik
Brief Khanty Demography, History & Socioeconomy
Hantski bibliografski vodič

Jezici Rusije
Ugrofinski narodi
Jezici po abecedi:H